Svartholmen (oost), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel
 Svartholmen (west), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel